Ettmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Ettmayer (* 1946), österreichischer Fußballspieler
 Karl von Ettmayer (1874–1938), österreichischer Romanist und Sprachwissenschaftler
 Wendelin Ettmayer (* 1943), österreichischer Politiker (ÖVP)

Siehe auch:
 Edtmayer